În fonetică, consoana africată bilabială sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea surdă a acestui sunet este consoana africată bilabială surdă .

Africată bilabială sonoră, Consoană